Мејсонтаун има више значења:
 Мејсонтаун (Западна Вирџинија)
 Мејсонтаун (Пенсилванија)